Болга́рин — слов'янське прізвище. Походить від назви етносу болгари.

Відомі носії 
 Болгарин Ігор Якович ( 1928) — український режисер, сценарист.
 Болгарин Сергій Іванович ( 1925 — † 2002) — навідник станкового кулемета, Герой Радянського Союзу.